Грязовецкий лагерь (Лагерь НКВД № 150) — советский лагерь для содержания финских и польских военнопленных, располагавшийся неподалёку от станции Грязовец в Вологодской области. 

Лагерь был организован в конце декабря 1939. Располагался в зданиях Корнильево-Комельского монастыря на берегу реки Нурма (бывший дом отдыха Совлеспрома). Принимал сначала финских, затем польских военнопленных; на 17 апреля 1940 здесь находилось 600 финских военнопленных; летом 1940 переведены польские военнопленные, оставшиеся от Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей (бывшие польские военнослужащие и полицейские), которых не расстреляли весной 1940 (на 23 июля 1940 содержались 394 польских воннопленных). К началу Великой Отечественной войны здесь находилось свыше 1000 человек. В октябре 1941 лагерь расформирован, вновь организован в 1943 как офицерский лагерь для военнопленных. На 1945 здесь находилось более 5000 военнопленных (немцы, румыны, венгры, поляки). Расформирован в августе 1948.

Литература 
 Конасов В. Б., Судаков В. В. Эхо минувшей войны: Из истории Вологодской области. - Вологда, 1994. - С. 67-78;
 Галицкий В. П. Финские военнопленные в лагерях НКВД (1939-1953 гг.) / Под ред. Ещенко В. С. - М., 1997.

История Вологодской области
Катынский расстрел
Советские лагеря польских военнопленных
Советские лагеря финских военнопленных